

Persone 
 Genowefa Migas-Stawarz (1935) – ex schermitrice polacca
 Jozef Migaš (1954) – politico slovacco
 Václav Migas (1944-2000) – ex calciatore cecoslovacco

Altro
 Migas – piatto tipico spagnolo e portoghese
 Migas – genere di ragni della famiglia Migidae

Pagine correlate 
Miga